Monte Alto —  município brasileiro
 Monte Alto (Guatemala)
 Monte Alto (Texas)
 Francisco Alves da Silva Pereira —  barão de Monte Alto
 Cultura de Monte Alto —  uma antiga cultura mesoamericana

Ver também

Desambiguações de topônimos